Белинце може бити:

 Белинце (Штимље), насељено мјесто у општини Штимље, Косово и Метохија, Република Србија
 Белинце (Топољчани), насељено мјесто у округу Топољчани, Њитрански крај, Словачка Република